Aceasta este o listă de publicații din județul Ialomița:

 Ialomița,
 Independent, 
 Jurnalul de Ialomița, 
 Semnal de Ialomița, 
 Gura Ialomiței, 
 Curierul Ialomițean .

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Ialomița
Publicații